Владимир Васильевич Пермяков () ― советский и российский капитан речного флота, писатель, почётный гражданин города Самары (2010).

Биография

Ранние и военные годы 
Родился 18 ноября 1926 года в селе Золотое, ныне Красноармейского района Саратовской области в семье потомственных речников. Мечтал стать врачом, но начало Великой Отечественной войны заставило подростка начать свою трудовую деятельность в пароходстве «Волготанкер». Осенью 1941 года вместе с родным отцом он стал работать юнгой на буксире «Уралнефть», который под открытым огнём доставлял в Сталинград горючее и топливо. До 1950 года работал матросом, рулевым, штурманом.

Послевоенные годы 
После окончания войны, прошёл обучение в речном техникуме, по окончании которого в 1946 году его назначили вторым штурманом, а в 1950 году он стал капитаном, командовал разными судами в Астрахани. Позже, параллельно работе, обучался в Горьковском институте инженеров водного транспорта на факультете судовождения на внутренних водных путях. Владимир стал представителем пятого поколения династии Пермяковых, которые отдали реке Волге в общей сложности более 630 лет. В должности капитана одним из первых в истории речного судоходства применил метод буксировки нефтеналивных барж толканием и написал об этом книгу. 

В 1959 году было принято решение перенести пароходство из Астрахани в Куйбышев. Пермякова назначили на должность заместителя начальника судоходной инспекции Волжского бассейна, а затем он стал работать начальником Куйбышевского районного управления пароходства «Волготанкер». В 1973 году ему предложили должность заместителя начальника пароходства, а затем возглавил «Волготанкер». За время его руководства огромное внимание было уделено развитию социально-бытовых условий для работников речного транспорта - построили микрорайон в посёлке Сухая Самарка, спортивный комплекс ДСО «Водник», введена в эксплуатацию спортивная площадка в районе речного вокзала.

С 2006 по 2008 годы являлся заместителем генерального директора ОАО «Волготанкер», с 2009 года и до окончания жизни работал советником исполнительного директора ОАО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер». Возглавлял музей пароходства. Написал несколько книг посвящённых пароходству и речному транспорту.

В 2010 году решением депутатов самарской городской Думы удостоен звания "Почётный гражданин города Самары".

Смерть 
Владимир Васильевич Пермяков последние годы жил в Самаре, он умер 25 мая 2013 года.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Почётный работник транспорта России 
 Почётный работник речного флота
 другими медалями

 Почётный гражданин города Самары (2010).

Память 

 2 октября 2019 года почётному гражданину города Владимиру Пермякову был открыт памятник у здания пароходства в Самаре

Библиография 
 
 
 Самарский речной флот : у истоков : сб. очерков к 150-летию Самарской губернии, 2000.
 Пермяков В. Опаленные Волгой. — Самара: Данглис, 2002. — 449 с.
 Пермяков В. В. Волга и нефтефлот, 2013.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Васильевич Пермяков 
 Биография Владимир Васильевич Пермяков
 Памятник Владимиру Пермякову

Почётные граждане Самары